Нотт (Knott, Nott):

Персоналии 
  (1768—1830) — американский политик, член Палаты представителей США (1799—1801).
  (род. 1946) — британский крикетчик, победитель Чемпионата графств (1970, 1977), обладатель Кубка Gilette (1967, 1974) и Кубка Benson & Hedges (1973, 1976) в составе команды Кента, игрок сборной Англии.
  (род. 1982) — американская пловчиха, чемпионка Панамериканских игр по синхронному плаванию (2007), участница летних Олимпийских игр (2008).
  (Арчибальд Нотт; 1916—1998) — игрок в австралийский футбол в составе клубов Викторианской футбольной лиги «Фицрой» и «Сент-Килда».
 Нотт, Бен — австралийский кинооператор, лауреат премии Американского общества кинооператоров за операторскую работу в минисериале, пилотной серии или телефильме (2007) и премии AACTA (2014).
  (1940—2014) — американский поэт.
  (род. 1992) — британский футболист.
  (Дуглас Нотт; 1911—1991) — игрок в американский футбол, чемпион Национальной футбольной лиги в составе клуба «Детройт Лайонс» (1935).
  (род. 1990) — игрок в американский футбол в составе клуба Национальной футбольной лиги «Филадельфия Иглз».
 Нотт, Джеймс:
  (1855—1934) — британский предприниматель и политик, член Палаты общин (1910).
  (род. 1975) — британский крикетчик, игрок Чемпионата графств в составе команды Суррея.
  (1830—1911) — американский юрист и политик, генеральный прокурор штата Миссури (1858—1861), член Палаты представителей США (1867—1871, 1875—1883), губернатор Кентукки (1883—1887).
  (1907—1981) — американский бейсболист, игрок клубов Главной лиги бейсбола.
  — канадский журналист, главный редактор газеты Ottawa Citizen (2009—2013).
  (род. 1920) — родезийский игрок в боулз, чемпион Родезии (1963).
 Нотт, Джеффри — американский кёрлингист, чемпион США по кёрлингу на катке (2015).
  (1907—1989) — игрок в австралийский футбол в составе клубов Викторианской футбольной лиги «Футскрей» и «Норт-Мельбурн».
  (1804—1873) — американский хирург и антрополог.
 Нотт, Джон:
 Нотт, Джон — английский бакалейщик, лорд-мэр Лондона (1363).
 Нотт, Джон (1751—1825) — британский врач, переводчик и литератор.
  (Чарльз Гарольд Нотт; 1901—1988) — британский крикетчик, участник Чемпионата графств в составе команды Кента, брат Фредди Нотта.
  (1914—1965) — британский спортивный стрелок, участник летних Олимпийских игр (1948).
  (род. 1932) — британский политик, член Палаты общин (1966—1983), министр торговли (1979—1981) и обороны (1981—1983).
  (род. 1978) — американский бейсболист, игрок клубов Главной лиги бейсбола.
 Нотт, Джон Фредерик (1938—2017) — британский материаловед.
  (1878—1963) — американский карикатурист.
  (1892—1972) — британский полицейский, комиссар Службы столичной полиции (1953—1958).
 Нотт, Джонатан (род. 1962) — британский дирижёр.
  — британский дипломат, посол Великобритании в Венгрии (2012—2015) и Польше (с 2016).
  (род. 1996) — британский регбист, игрок клубов Чемпионата Англии.
  (1767—1841) — британский литературовед и англиканский священник.
  — новозеландская музыкантка, участница дуэта Broods вместе с братом Калебом.
  (род. 1960) — британский кинокомпозитор, лауреат премии «Энни» (2005).
  (Дэниел Кеннеди Нотт; 1879—1959) — канадский политик, мэр Эдмонтона (1931—1934).
  (1918—2014) — игрок в австралийский футбол в составе клубов Викторианской футбольной лиги «Коллингвуд» и «Ричмонд».
  (род. 1976) — британский игрок в регбилиг в составе кубов Суперлиги.
  — новозеландский музыкант, участник дуэта Broods вместе с сестрой Джорджией.
  (1856—1922) — английский сейсмолог и математик, член Королевского общества (с 1920).
 Нотт, Ким (род. 1955) — английский религиовед.
  (род. 1986) — австралийская баскетболистка, бронзовая (2008) и серебряная (2012) медалистка Паралимпийских игр.
  (род. 1995) — филиппинская бегунья, чемпионка Игр Юго-Восточной Азии в беге на 200 м и эстафете 4×100 м (2019).
 Нотт, Кристофер — австралийский дипломат, поверенный в делах Австралии в Ватикане (1986—1987).
  (1905—1999) — британская писательница, поэтесса, литературовед и философ, член Королевского литературного общества (с 1977).
 Нотт, Лидия (1866—1955) — американская актриса.
  (1861—1925) — британский спортивный лучник, участница летних Олимпийских игр (1908).
  (1886—1951) — австралийский политик, член Палаты представителей Австралии (1925—1928, 1949—1951).
  (в замужестве — Осборн; род. 1919) — британский игрок в настольный и большой теннис, чемпионка мира по настольному теннису в составе сборной Англии (1947).
  (Уильям Николас Эрл Нотт; 1920—1987) — канадский хоккеист, игрок Национальной хоккейной лиги в составе клуба «Бруклин Американс».
  (1933—2018) — англиканский священник, епископ Нориджа (1985—1999).
  (1956—2015) — австралийский политик, член Палаты представителей Австралии (1993—1996).
  (1898—1980) — игрок в австралийский футбол в составе клубов Викторианской футбольной лиги «Ричмонд» и «Хоторн».
 Нотт, Стивен — австралийский легкоатлет, чемпион Австралии по прыжкам в длину (1978).
  (Сандра Нотт; 1937—2013) — американская бегунья, участница летних Олимпийских игр (1964), чемпионка США по кроссу (1965) и в беге на 880 ярдов (1963) и 800 м (1964), сестра Сюзанны Нотт.
 Нотт, Сюзанна — американская бегунья, чемпионка США в беге на 440 ярдов (1963), сестра Сэнди Нотт.
 Нотт, Тара (в замужестве — Каннингем; род. 1972) — американская тяжелоатлетка, олимпийская чемпионка 2000 года.
 Нотт, Том — ирландский спортивный тренер, менеджер команды графства Корк по камоги — чемпиона Ирландии 1995 года.
  (1606—1681) — английский военный деятель, член Королевского общества (с 1663).
 
  (род. 1982) — теннисист и тренер, серебряный медалист Южно-Тихоокеанских мини-игр в качестве представителя Маршалловых Островов (2005).
  (Фредерик Хэмметт Нотт; 1891—1972) — британский крикетчик, победитель Чемпионата графств в составе команды Кента (1910), брат крикетчика Джона Нотта.
  (1916—2002) — британский драматург и сценарист, лауреат Премии Эдгара Аллана По за лучшую пьесу (1953, 1962).
  (1882—1958) — британский бегун, участник летних Олимпийских игр (1908).
  (1827—1916) — американский юрист, председатель Суда по претензиям (1896—1905).
  (1914—2003) — британский крикетчик, игрок Чемпионата графств в составе команды Гэмпшира.
  (1582—1656) — английский иезуит.
  (1657—1706) — лейтенант-губернатор колонии Виргиния (1705—1706).
  (1886—1975) — ирландский филолог и публицист, член Ирландской королевской академии (1949—1955).
  (1773—1866) — американский пресвитерианский священник, президент Юнион-колледжа (1804—1866) и Политехнического института Ренсселера (1829—1845).
 Нотт, Эндрю (род. 1979) — британский актер театра и телевидения.
  (род. 1974) — американский бейсболист, игрок Главной лиги бейсбола в составе клуба «Монреаль Экспос».
 Нотт, Эрни (Джордж Эрнест Нотт; 1902—1954) — британский мотогонщик, чемпион Европы по шоссейно-кольцевым гонкам в классе 350 cc (1930, 1931).

Другое 
 Нотт — богиня ночи в германо-скандинавской мифологии.
 Нотт — округ в штате Кентукки (США).

См. также